Nicolas Richard peut désigner :
Nicolas Richard, réalisateur français.
Nicolas Richard, traducteur et écrivain français.